Hanishina (jap. ) bezeichnet:
 einen Landkreis in der Präfektur Nagano: Hanishina-gun (Nagano)
 ein Lehen: Hanishina (Han)